Interkontinentala cupen 1986, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1986, var den tjugofemte upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 14 december 1986. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Steaua București från Bukarest, Rumänien, som vann Europacupen 1985–86. Sydamerika representerades av River Plate från Buenos Aires, Argentina, som vann Copa Libertadores 1986.

Lagen möttes vid ett tillfällen och River Plate vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 1–0. Antonio Alzamendi gjorde matchens enda mål och blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1986
Europacupen i fotboll 1985/1986

Referenser

Webbkällor 
 

1986
Fotbollsåret 1986
1986 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
CA River Plate (Argentina)
FCSB
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan